Успе́нский пост — пост в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года. Начинается с  по  включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

В России, Белоруссии и на Украине Успенский пост в просторечии назывался Спасовка, Спасы, Госпожинки, Воспожинки, Спожинка, полес. Спа́совчаный пост, .

История установления 
Успенский пост появился около 1000 года, когда из продолжительного компенсаторного летнего поста (для тех, кто не соблюл Великий пост), по немощи человеческой, был исключён весь месяц июль, и первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла . Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста .

Традиции 

Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

Согласно церковному уставу "Око Церковное", в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня.
Согласно некоторым монастырским уставам, предписывается:
 в понедельники, среды и пятницы — сухоядение;
 по вторникам и четвергам — варёная пища без растительного масла;
 по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино;
 в первый день поста, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (), по традиции совершается освящение мёда нового сбора (см. Медовый Спас);
 в праздник Преображения Господня () можно употреблять рыбу, растительное масло и вино. В этот день в храмах освящаются гроздья винограда и начатки плодов. В России в тех местах, где виноград не растёт, освящаются в этот день яблоки (см. Яблочный Спас);
 в праздник Успения Пресвятой Богородицы (), если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день; если приходится на другие дни недели, то поста нет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Успенский пост на сайте Православие.Ru
 Успенский пост — традиции, ответы священников, рецепты на Православие и мир

Православные посты